Salix peut faire référence à :
 Salix, un genre de saules de la famille des Salicacées ;
 Salix, une ville, du comté de Woodbury en Iowa ;
 , une census-designated place du comté de Cambria en Pennsylvanie ;
 Salix Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique américaine ;
 (8648) Salix, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Salix OS, une distribution Linux basée sur Slackware.